Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1995 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994: 

Datum: 12. März 1995

Teilnehmer: 57 genannt; 57 gestartet; 57 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's K90 - March 12, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 25. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - K90 Ski Jumping - March 12, 1995 2:00pm - Official Results - Big Thunder Sports Park; FIS
 Thunder Bay CAN 1995.03.12 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 25. Juli 2020
 Men Jump K90m Nordic World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 25. Juli 2020
 Weltmeisterschaften: 12. März 1995 – K90 in Thunder Bay (CAN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 190 ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K 120 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994: 

Datum: 18. März 1995

Teilnehmer: 56 genannt; 56 gestartet; 56 gewertet;

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's K120 - March 18, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 25. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - K120 Ski Jumping - March 18, 1995 2:00pm - Official Results - Big Thunder Sports Park; FIS
 Thunder Bay CAN 1995.03.18 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 25. Juli 2020
 Men Jump K120m Nordic World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 25. Juli 2020
 Weltmeisterschaften: 18. März 1995 – K120 in Thunder Bay (CAN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 189 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K 120 

Weltmeister 1993:  (Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen, Øyvind Berg, Espen Bredesen)
Olympiasieger 1994:  (Hansjörg Jäkle, Christof Duffner, Dieter Thoma, Jens Weißflog)

Datum: 16. März 1995

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - Men's Team K120 - March 16, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 25. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - K120 Ski Jumping Team - March 16, 1995 7:00pm - Official Results - Big Thunder Sports Park; FIS
 Thunder Bay CAN 1995.03.16 MS Dr World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 25. Juli 2020
 Weltmeisterschaften: 18. (Sic!) März 1995 – K120 in Thunder Bay (CAN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 191 ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1995
Skispringen (Kanada)